Белокаменное — топоним:

Казахстан 

 Белокаменное — озеро в Карабалыкском районе Костанайской области.

Россия 
Белокаменное — село в Бахчисарайском районе Республики Крым
Белокаменное — озеро на территории Севастьяновского сельского поселения Приозерского района Ленинградской области